Het district in het Zwitserse kanton Graubünden: Plessur (district)
 De rivier in het Zwitserse kanton Graubünden: Plessur (rivier)